Crommelinck, Crommelynck ou Cromelynck est un nom, porté dans le département du Nord et en Belgique.

C'est un dérivé du néerlandais krom, surnom donné à un individu déformé, tordu.

Variantes
 Crommelin, Crommeling, Cromlin
 Crommelinck, Crommelinckx, Crommelijnck, Crommelynck, Crommelynckx
 Crommelingk, Cromelynck

voir aussi Crombez, de Kromme

Patronyme

Crommelynck 
 Fernand Crommelynck (1886-1970), dramaturge, acteur et metteur en scène belgeses fils :
 Aldo Crommelynck (1931-2008), graveur français 
 Piero Crommelynck (1934-2001), graveur français
 Robert Crommelynck (1895-1968), peintre belge
 Albert Crommelynck (1902-1993), peintre belge
 Patrick Crommelynck (1947-1994), pianiste classique 
 Taeko Crommelynck (1945-1994), pianiste classique

Patronyme flamand